Лорена Рохас () била је мексичка глумица и певачица.

Филмографија

Дискографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Умрли 2015.
Мексичке глумице
Мексички певачи
Биографије живих особа